Argosy peut faire référence à :
Argosy, pulp magazine américain ;
Argosy Pictures, parfois créditée Argosy, société de production cinématographique américaine.
AW 650/660 Argosy, un avion britannique.